Der Wettbewerb Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 6. August 2012 in den Royal Artillery Barracks ausgetragen. 41 Schützen nahmen daran teil. 

Der Wettbewerb fand in zwei Runden statt, einer Qualifikations- und einer Finalrunde. In der Qualifikationsrunde hatte jeder Schütze 120 Schuss abzugeben, 40 Schüsse stehend, 40 Schüsse kniend und 40 Schüsse liegend. Für jeden Schuss gab es einen bis 10 Ringe. Die besten acht Schützen qualifizierten sich für das Finale. Hier gaben die Schützen jeweils 10 Schuss im Stehendanschlag ab, wobei die Wertung in Schritten von 0,1 Ringen unterteilt wurden. Die höchstmögliche Wertung pro Schuss war also 10,9. Der Gewinner wurde durch Addierung der Wertungen von Qualifikation und Finale ermittelt.

Die für das Finale qualifizierten Schützen sind hellgrün unterlegt.

Titelträger

Bestehende Rekorde

Qualifikation

Stechen 
Insgesamt vier Schützen erzielten die gleiche Punktzahl. Von diesen vier Schützen konnten sich nur einer für das Finale qualifizieren. Jedem der vier Schützen standen in dem Stechen fünf Schüsse im Stehendanschlag zu. Die Wertungen in 0,1-Schritten unterteilt.

Finale 

Niccolò Campriani ist der erste italienische Olympiasieger mit dem Kleinkalibergewehr im Dreistellungskampf.
Kim Jong-hyeon gewann die erste südkoreanische Medaille in dieser Disziplin.

Weblinks 
 Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf (Männer)

Kleinkalibergewehr